Furia ist der Familienname folgender Personen:
 Alejandro Furia (* 1994), uruguayischer Fußballspieler
 Giacomo Furia (1925–2015), italienischer Schauspieler
 John Furia (1929–2009), US-amerikanischer Drehbuchautor und Produzent
 Philip Furia (* 1943), US-amerikanischer Autor und Literaturwissenschaftler

Furia oder Fúria bezeichnet:
 Furia (2000), französisches Sci-Fi-Drama aus dem Jahr 2000
 Furia (2004), rumänischer Film von Radu Muntean aus dem Jahr 2004
 Fúria Auto Esporte, ehemaliger brasilianischer Automobilhersteller
 Furia (2021), norwegisch-deutsche Krimi-Fernsehserie von 2021
 (194982) Furia, Asteroid, benannt nach dem italienischen Amateurastronomen und Naturforscher Salvatore Furia (* 1924) 

Siehe auch:
 Furi
 Furie
 Furier